A Rádio Rauland FM é a 1ª emissora de rádio FM do Pará, foi inaugurada em 12 de janeiro de 1979, na frequência 95.1 MHz.

Ligações Externas 
 

Rádio Rauland FM
Estações de rádio fundadas em 1979
1979 no Pará